Suutari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suutari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Suutari (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar